Ulloa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Ulloa (1716–1795), spanischer Gelehrter und Admiral
 Emilio Ulloa (* 1954), chilenischer Hindernis- und Mittelstreckenläufer
 Eunice Ulloa (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Fabio Ulloa (* 1976), honduranischer Fußballspieler
 Francisco de Ulloa († 1540), spanischer Entdecker
 Francisco de Ulloa (Chile) (16. Jahrhundert), spanischer Entdecker
 Gonzalo Ulloa (* 1980), bolivianischer Tennisspieler
 Hilario Ulloa (19. Jahrhundert), 1839 Präsident von Nicaragua
 Joaquín de San Martín y Ulloa (1770–1854), Supremo Director der Provinz El Salvador
 José Domingo Ulloa Mendieta (* 1956), panamaischer Geistlicher, Erzbischof von Panama
 José Francisco Ulloa Rojas (* 1940), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Cartago
 José María San Martín y Ulloa (1811–1857), Politiker in El Salvador
 Leonardo Ulloa (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Lope de Ulloa y Lemos (1572–1620), spanischer Soldat, der das Amt des Gouverneurs von Chile übernahm
 Pedro Osores de Ulloa († 1624), spanischer Soldat und Gouverneur von Chile
 Rodrigo de Quiroga López de Ulloa (1512–1580), spanischer Konquistador und Gouverneur Chiles
 Rudy Ulloa (* 1960), argentinisch-chilenischer Medienunternehmer
 Tristán Ulloa (* 1970), spanischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Victor Ulloa (* 1992), mexikanischer Fußballspieler

Ulloa bezeichnet:
 Ulloa (Kolumbien), eine Gemeinde in Valle del Cauca in Kolumbien
 Ulloa (Comarca), eine Comarca (Verwaltungsbezirk) in Galicien (Spanien)